Антон Игоревич Злобин () — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Антон Злобин является воспитанником «Спартака», в составе которого прошёл все этапы становления, вплоть до выпуска из СШОР. На Драфте юниоров КХЛ 2010 года был выбран, в первом раунде под общим 20-м номером, московским «Динамо». После драфта Антон принял решение уехать в за океан и попал в клуб главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) — «Шавиниган Катарактс». В сезоне 2011/12 выиграл Мемориальный кубок. Был выбран на Драфте НХЛ 2012 года в 6 раунде под общим 173-м номером командой «Питтсбург Пингвинз».

Отыграв ещё один сезон в QMJHL за команду «Валь-д’Ор Форёрз», перебрался в систему выбравшего его на драфте «Пингвинз», однако в НХЛ дебютировать так и не удалось и на протяжении трёх сезонов он выступал за аффилированные клубы: «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из АХЛ и «Уилинг Нэйлерз» из Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). Закрепиться за океаном не получилось, из-за обилия травм, которые преследовали хоккеиста, а также из-за туманных перспектив в дальнейшей карьере и было принято решение вернуться в Россию, в систему московского «Динамо».

В сезоне 2016/2017 начал выступать в составе балашихинского «Динамо» и завоевал с командой Кубок Бра́тина — главный трофей ВХЛ.

В сезоне 2017/2018 Злобин дебютировал в КХЛ, в составе уже столичного «Динамо», однако считался игроком ротации и большую часть времени проводил в фарм-клубе «динамовцев» — воронежском «Буране». По такому же сценарию продолжился и сезон 2018/2019, по ходу которого он вернулся в родной «Спартак», где сразу стал игроком основного состава. Первый гол в КХЛ Злобин забросил 23 января 2019 года, в ворота череповецкой «Северстали». Параллельно с играми за «Спартак» вызывался в фарм-клуб — воскресенский «Химик».

Достижения 
  Обладатель Мемориального Кубка в сезоне 2011/2012 в составе «Шавиниган Катарактес»
  Обладатель Кубка Бра́тина 2016/2017 в составе «Динамо» (Балашиха)

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Валь-д’Ор Форёрз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки ХК «Динамо» Балашиха
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Краковия»
Игроки ХК «Сарыарка»